Ранчо де ла Роса има више значења:

 Ранчо де ла Роса (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де ла Роса (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику